NGC 4850 (другие обозначения — MCG 5-31-40, ZWG 160.63, NPM1G +28.0251, DRCG 27-137, PGC 44449) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4850
Волосы Вероники (созвездие)